FCA US LLC (Fiat Chrysler) — американський автомобільний виробник із штаб-квартирою в передмісті Детройта — Оберн-Хіллсі, штат Мічиган. З 20 січня 2014 належить італійському концерну Fiat Chrysler Automobiles. З січня 2021 року належить до транснаціональної корпорації Stellantis, яка була створена після злиття автомобільних концернів PSA i FCA.

Історія 
Chrysler вперше було організовано як корпорацію Chrysler в 1925 році.

В 1998—2007 роках Chrysler і її дочірні підприємства були сумісним підприємством з німецьким автогігантом Daimler AG (володарем автомобільної преміум-марки Mercedes) під назвою DaimlerChrysler AG. У травні 2009 року група пройшла процедуру банкрутства — Daimler покинув Chrysler через нерентабельність останнього.

З 2011 Chrysler став спільним підприємством з італійським автоконцерном Fiat, де контрольна доля акцій належить Фіату. Генеральний директор — Серджіо Марконне (одночасно є головним керуючим «Fiat»). Фіату належало 61,8% акцій Chrysler, 9,5% володів уряд США, 2,5% уряд Канади, інші акції перебували у власності пенсійного фонду профспілки працівників автомобільної промисловості США.

2 січня 2014 було оголошено про купівлю FIAT'ом решти акцій Chrysler'а в 41,46% від загальної суми.

Марки автомобілів FCA US LLC

Сучасні марки автомобілів 
 Chrysler
 Dodge
 Jeep
 Ram Trucks
 SRT
 Global Electric Motorcars

Марки автомобілів, яких вже не випускають 
 DeSoto (до 1961)
 Imperial (до 1983)
 AMC (до 1987)
 Eagle (до 1998)
 Plymouth (до 2001)

Модельний ряд

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт компанії 
 Підрозділ компанії в Україні 
 Mopar оригінальні запчастини Chrysler, Jeep, Dodge в Україні
 

Підприємства Детройта
Автобудівні підприємства США
Автомобілі за маркою
Stellantis
Засновані у США 1925